Tagma (altgriechisch τάγμα, „Ordnung“) steht für:

 Tagma (Einheit), ein Truppenverband der byzantinischen Armee
 Tagma (Anatomie), eine Körperbaueinheit segmentierter Tiere
 Tagma (Formgeschichte), eine Untergattung prophetischer Rede